Drevni Egipat:
 Ranefer (visoki svećenik boga Ptaha)
 Ranefer (egipatski princ)